Henri Wallon kan verwijzen naar:

Henri-Alexandre Wallon (1812-1904), Frans historicus en politicus
Henri Wallon (psycholoog) (1879-1962), Frans psycholoog en politicus, kleinzoon van 1.